Cater 2 U — сингл 2005 року американського гурту Destiny's Child. Взятий з альбому Destiny Fulfilled (2004 року).

Список композицій

Формати

Чарти 

Сингли 2005